Европейский вызов по зимним метаниям 2002 года прошёл 9—10 марта на стадионе «Веруда» в Пуле (Хорватия). В программу турнира были включены толкание ядра, метание диска, метание молота и метание копья. Разыгрывались 2 командных трофея, среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие 175 метателей из 26 стран Европы.

Каждая страна могла выставить до 2 человек в каждой дисциплине. В зачёт команды шли оба результата в каждом из видов метаний, после чего они переводились в очки с помощью Международной таблицы перевода результатов ИААФ. По сумме полученных баллов определялись победители и призёры в командном зачёте.

Результаты

Индивидуальное первенство

Командное первенство

Ссылки 
 

Кубки Европы по зимним метаниям
Март 2002 года
Спорт в Хорватии в 2002 году
Международные спортивные соревнования в Пуле
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Хорватии